Никострата — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Никострата — аркадская нимфа, мать Евандра;
 Никострата — наложница Эбала, мать Гиппомедонта;
 Никострата — дочь Фойдоса, связанная с убийством Фока.

Герои древнегреческих мифов